John Gray, escritor norte-americano, autor de Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus
John Edward Gray, zoologista britânico
John N. Gray, escritor britânico, autor de O falso amanhecer

John Gray (cineasta)

Desambiguação